Bob herceg Huszka Jenő operettje
 Bob herceg 1918-ban készült magyar játékfilm
 Bob herceg 1941-ben készült magyar játékfilm
 Bob herceg 1972-ben készült magyar tévéfilm